Села:
 Очаківське — Миколаївська область, Вознесенський район
 Очаківське — Херсонська область, Голопристанський район